Eredivisie 2020-2021 – edizione della massima serie del campionato olandese di calcio
 Eredivisie 2020-2021 – edizione della massima serie del campionato olandese di calcio femminile
 Eredivisie 2020-2021 – edizione della massima serie del campionato olandese di pallavolo femminile
 Eredivisie 2020-2021 – edizione della massima serie del campionato olandese di pallavolo maschile